Il raffreddore, nel linguaggio comune, è una rinite acuta.
Raffreddore comune, rinite di origine virale.
Raffreddore allergico, rinite su base allergica.

Altri progetti